Makieta – pojęcie z dziedziny wojskowości 
 Makieta – atrapa 
 Makieta strony internetowej – wersja strony internetowej